Distretto di Yauli – distretto del Perù nella regione di Huancavelica
Distretto di Yauli – distretto del Perù nella regione di Junín, provincia di Jauja
Distretto di Yauli – distretto del Perù nella regione di Junín, provincia di Yauli